NGC 6636 ist ein interagierendes Galaxienpaar, bestehend aus zwei Spiralgalaxien vom Hubble-Typ Sc + Sab im Sternbild Draco am Nordsternhimmel. Es ist schätzungsweise 188 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt.

Das Objekt wurde am 23. Juli 1884 von Lewis Swift entdeckt.

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise